Микель Блай-и-Фабрега (катал. Miquel Blay i Fàbrega, * 8 октября 1866, Олот, Каталония; † 22 января 1936,  Мадрид) — каталонский скульптор, представитель таких художественных стилей, как реализм и символизм.

Жизнь и творчество 
Трудовую жизнь начал в 14-летнем возрасте когда, в 1880 году поступил в мастерскую братьев-художников Жоакима Вайреда и Мария Вайреда „El Arte Cristiano“ в родном городке Олот, где изготавливались произведения преимущественно по религиозной тематике в «народном стиле». Учителем в этом ателье был Жозеп Барга, сумевший дать Микеле твёрдые знания в рисовании и пластическом мастерстве. Работая в ателье братьев Вайреда до 1888 года, молодой скульптор вырабатывает свой индивидуальный творческий стиль, которому он никогда более не изменяет. Получив ученическую стипендию, Блай в 1888 году уезжает в Париж и поступает в Академию Жюлиана, а также к скульптору Анри Шапю. Большое влияние на его дальнейшее творчество оказали работы Огюста Родена и социально-критические произведения Константина Менье. В 1892 году Микеле Блай, получив новую стипендию, уезжает в Рим. Здесь он увлекается теми перспективами, которые давали скульптору символизм и в соединении с социальным протестом реалистического искусства (его работа „Els primers freds“ (1892), в которой мужская фигура выполнена в реалистических канонах, женская же — соответствует символистскому течению в искусстве). В дальнейшем мастер по-прежнему сочетает оба художественных стиля — реализм и символизм — в своём творчестве. Так, многочисленные свои женские статуи „Margheritina“ (1892), „Ondina“ (1895), „Dona i Flors“ (1899) и „Pensativa“ (1900, «Задумавшаяся») однозначно относятся к произведениям символизма. Выполненные же в то же время его «мужские» скульптуры — бюст „Del meu Poble“ (1890), статуя „el fonedor“ («Литейщик») и „el barrinaire“ («Взрывник») строго реалистичны. Обе последние создают единую композицию в памятнике Виктору Шаварри (1903). В 1906 году Микеле Блай переезжает в Мадрид. Здесь он доцент в области крупногабаритной скульптуры. 13 декабря того же года в Мадриде королевская чета открывает созданный им памятник доктору Федерико Рубио. На нём мать с детьми подносит цветы этому врачу-гуманисту.

Работы скульптора неоднократно завоёвывали различные награды на выставках и экспозициях; его „Els primers freds“, созданная в 1892 году, считается одним из лучших произведений испанской пластики конца XIX cтолетия. Микеле Блай был членом Академий изящных искусств Барселоны и Мадрида.

Галерея

Дополнения

Литература 
 Pilar Ferrés Lahoz: Miquel Blay i Fàbrega (1866–1936), Itinerari artístic, Olot 2004, ISBN 84-86626-36-6
 Josep Maria Canals «Diccionari Biogràfic d'Olot», изд. Ajuntament d'Olot, стр. 103, статья „Blay i Fàbregas, Miquel“; здесь также библиография работ о Микеле Блай.

Персоналии по алфавиту
Скульпторы по алфавиту
Родившиеся в 1866 году
Умершие 22 января
Умершие в 1936 году
Умершие в Мадриде
Скульпторы Испании
Скульпторы Каталонии
Скульпторы-символисты
Реализм